The Maze Runner – serie di romanzi di James Dashner
 Il labirinto - Maze Runner (The Maze Runner) – romanzo del 2009 di James Dashner
 Maze Runner - Il labirinto (The Maze Runner) – film del 2014 diretto da Wes Ball, tratto dal romanzo